Последний воин может означать следующее:

 Фильмы:
 Последний воин — фильм 1975 года.
 Последний воин — фильм 1989 года.
 Персоны:
 Последний воин (1959—2014) — американский рестлер.